L'edizione 2003-04 della Eredivisie vide la vittoria finale dell'.

Capocannoniere del torneo fu Mateja Kežman (), con 31 reti.

Classifica finale

Verdetti 
 Ajax campione dei Paesi Bassi 2003-04.
 Volendam e Zwolle retrocesse in Eerste Divisie.

Risultati

Calendario

Tabellone

Marcatori

Collegamenti esterni 
 http://www.weltfussball.de/alle_spiele/ned-eredivisie-2003-2004

Calcio nel 2003
Calcio nel 2004
Campionato olandese di calcio